AKM steht für:
 Aachener Kompetenzzentrum Medizintechnik
 Absorptionskältemaschine
 Aga Khan Museum in Toronto
 Akademie für Krankenhaus- und Gesundheitsmanagement
 AKM Autoren, Komponisten und Musikverleger; ehemals: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger
 Alpha Kappa Mu, US-amerikanische zertifizierte Honor Society
 Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München
 Anschluss-, Kunststoff- und Montagetechnik, amtliche Gewerbebranche
 Arbeitskreis Meteore
 Arbeitskreis Militärgeschichte
 Asahi Kasei Microdevices, japanischer Elektronikhersteller aus der Asahi-Kasei-Gruppe
 Atatürk Kültür Merkezi, Kulturzentrum in Istanbul
 Ausfuhrkontrollmeldung
 Awtomat Kalaschnikowa Modernizowannij, eine Weiterentwicklung des Sturmgewehrs AK-47
 Flugplatz Zakouma, im Tschad (IATA-Code)
 Mak Air (ICAO-Code), kasachische Fluggesellschaft
 Haltepunkt Krempe (Steinburg) (DS100-Code)

Akm steht für:
 Al ‘Akm, Ort im Distrikt Maqbanah, Gouvernement Taʿizz, Jemen

akm steht für:
 Aka-Bo (ISO 639-3-Sprachcode), ausgestorbene andamanische Sprache
 .akm, Dateiendung für einen Dateityp: Binary Keymap File

Abkürzung